Aclopidae är en familj av skalbaggar. Aclopidae ingår i överfamiljen Scarabaeoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aclopidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Aclopidae